Lezioni di volo – film del 2007 diretto da Francesca Archibugi
 Lezioni di volo – EP di Baby K del 2012
 Lezioni di volo – singolo di Wrongonyou del 2020